Елизаве́товка — село в Азовском районе Ростовской области.

Входит в состав Елизаветовского сельского поселения, являясь его административным центром.

География 
Расположено в 80 км (по дорогам) юго-западнее районного центра — города Азов. Село находится у впадения реки Еи в Ейский лиман, на правом берегу.

Рядом с селом проходит граница с Краснодарским краем.

Улицы

История 
Основано село в 1731 году. Называлось оно тогда Бурлаковка (Бурлацкое). Название оправдывалось родом трудовой деятельности местных жителей: на реке Её, судоходной в то время, предки нынешних сельчан бурлачили — тянули бечевой вверх против течения баржи, тяжелые барки, каюки. Кормили сельчан река, изобиловавшая рыбой, и земля.

Первыми жителями Бурлаковки были переселенцы из Запорожской Сечи и деревень Воронежской, Рязанской, Орловской и других губерний.

Входила в Ростовский округ Области Войска Донского.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 84 %.

Достопримечательности 
 Успенский храм

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Азовского района